

Lista osób o nazwisku Schneider, które mają biogram na stronach Wikipedii 
 Athanasius Schneider – biskup katolicki
 August Schneider – burmistrz Katowic w latach 1890–1902
 Balthasar Schneider – austriacki skoczek narciarski
 Bernd Schneider – niemiecki piłkarz
 Christoph Schneider – perkusista niemieckiej grupy Rammstein
 David M. Schneider – antropolog amerykański
 David Schneider – brytyjski aktor
 Georg Abraham Schneider – niemiecki kompozytor
 Hans Joachim Schneider (1928–2015) – niemiecki kryminolog, profesor Uniwersytetu w Münster
 Jolenta Schneider (1934–2015) – polska biolożka, profesor UAM
 Justyna Schneider (ur. 1985) – polska aktorka telewizyjna, teatralna i filmowa
 Karl Heinrich Schneider – zbrodniarz hitlerowski, członek załogi niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Dachau i SS-Unterscharführer.
 Karl Samuel Schneider – ewangelicki pastor i polityk z Bielska
 Leszek Schneider – polski filolog-rusycysta, językoznawca
 Maria Schneider – francuska aktorka
 Rob Schneider (ur. 1963) – amerykański aktor, scenarzysta i producent
 Rolf Schneider – niemiecki pisarz
 Romy Schneider – aktorka

Geografia 
Miejscowości w USA:
 Schneider – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Schneider (ang. Schneider Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo

Gospodarka 
Firmy:
 Schneider-Creusot – dawna francuska firma zbrojeniowa, dziś znana jako Schneider Electric.
 Schneider Electric – koncern firm: Merlin Gerin, Square D i Telemecanique

Zobacz też 
 Schneider-Esleben